Австралия
 округ  — в штате Новый Южный Уэльс. США
В Соединённых Штатах насчитывается десять округов с названием Пе́рри ():
 округ Перри — в штате Алабама.
 округ Перри — в штате Арканзас.
 округ Перри — в штате Иллинойс.
 округ Перри — в штате Индиана.
 округ Перри — в штате Кентукки.
 округ Перри — в штате Миссисипи.
 округ Перри — в штате Миссури.
 округ Перри — в штате Огайо.
 округ Перри — в штате Пенсильвания.
 округ Перри — в штате Теннесси.